Paulo Augusto Duque Estrada Meyer (Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1848 – Rio de Janeiro, 24 de abril de 1905) foi um flautista, compositor e professor brasileiro.

Professores do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro